Хэннон — ирландская фамилия. Известные носители:
 Хэннон, Дэниел Джозеф — католический священник, епископ Меневии.
 Хэннон, Нил — североирландский музыкант, лидер группы The Divine Comedy.